Ел Кабељо има више значења:

 Ел Кабељо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кабељо (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику